Bagdohnen ist der deutsche Name zweier ehemals ostpreußischer Orte, die heute in der Oblast Kaliningrad (Russland) liegen:
 Bagdohnen, Landkreis Darkehmen (1938–1946 Kleinsausreppen, Kreis Angerapp), heute Peski im Rajon Osjorsk, siehe Peski (Kaliningrad, Osjorsk)
 Bagdohnen, Landkreis Pillkallen (1938–1946 Rodungen, Kreis Schloßberg), heute Scheikino im Rajon Krasnosnamensk, siehe Scheikino (Kaliningrad)